Боже правде или Боже справедливи (, в превод Боже справедливи) е химнът на Сърбия.

Бил е химн също на Република Сръбска (до 2006 година, когато е обявен за неконституционен), както и на бившата Република Сръбска Крайна. Композиторът е Даворин Йенко, а текстът е написан от Йован Джорджевич през 1872 г.

Първоначално „Боже правде“ е химн на Кралство Сърбия и в оригиналния текст се величае сръбският крал. До неотдавна химнът се използва в първоначалния си вариант от Република Сръбска, а в Сърбия са променени куплетите, в които се споменава крал – така вместо „сръбския крал“ се пее „сръбските земи“, а вместо „сръбския крал, Боже спаси“ е променено на „Боже спасявай, Боже защитавай“.

Текст на химна

Вижте също 
 Химн на Република Сръбска

Външни препратки 
 Божа правда от уебсайта на Правителството на Република Сръбска .
 Boze pravde.mp3 (4.51 MB)

Сърбия
Национални символи на Сърбия
Химни на Република Сръбска
Сръбски песни